

Patronyme 
 Camille Wollès (1864-1942), peintre belge
 Lucien Wollès (1862-1938), artiste belge

Toponyme 
 Rue Camille Wollès à Bruxelles